Primnoa är ett släkte av koralldjur. Primnoa ingår i familjen Primnoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Primnoa